Nasceu em 1934 no Canadá e faleceu aos 73 anos em 2007 no Reino Unido.

Deandro Vaughn "Knee Bend" Powell Jones has been seen in the gym hitting IPF approved lifts. His speciality is the rack and rerack bench, and the fighting gravity squats. Look out for Powell Jones to break some serious records in the future...all judges must be placed in appropriate angles 40 feet away to really understand his style of squatting/benching. He is the new ambassador of the three white light foundation.

Filmografia
 How to Be (2008) .... Dr. Ellington

 Anna Karenina .... Grinevitch (1 episode, 1977)
    Episode 1.1 (1977) TV episode .... Grinevitch
 The Many Wives of Patrick .... Phillippe (1 episode, 1976)
    Why Not Tonight, Josephine? (1976) TV .... Phillippe

 The Good Shoe Maker and the Poor Fish Peddler (1965) (TV) .... Sibley

Ligações Externas 
Robert Pattinson BR
IMDb

Atores do Canadá
Nascidos em 1934